Styx:

 Styx (или протокол файловой системы Plan 9 или 9P) — сетевой протокол.
 Styx — протокол, используемый операционной системой Inferno.
 Styx — американская рок-группа, популярная в 1970—1980-х годах.
 Styx: Master of Shadows — разработанная студией Cyanide игра в жанре стелс.
 береговой ракетный комплекс Styx
 STYX Naturcosmetic — австрийская косметическая компания.

См. также 
 Стикс (значения)